Vellinghausen bezeichnet

 einen Ortsteil von Welver im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, siehe Vellinghausen (Welver)
 einen Ortsteil von Meschede im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Vellinghausen (Meschede)
 eine Burg auf dem Gebiet der Gemeinde Welver in Nordrhein-Westfalen, siehe Burg Vellinghausen

Vellinghausen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schulze-Vellinghausen (1905–1967), Kunstsammler, Kritiker, Buchhändler und Übersetzer

Siehe auch

 Schlacht bei Vellinghausen